Barney Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barney Lake (Kalifornien)
 Barney Lake (Michigan)
 Barney Lake (Utah)
 Barney Lake (Washington)